Атсу́ () — прізвище, поширене в країнах Африки.

Відомі носії:

 Крістіан Атсу (1992–2023) — ганський футболіст
 Франк Атсу (1978) — тоголезький футболіст